Лос Ријелес има више значења:

 Лос Ријелес (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Ријелес (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику